A.P. Møller kan i daglig tale have flere betydninger:

 Arnold Peter Møller (1876-1965) – far til Mærsk Mc-Kinney Møller og stiftede hhv. D/S 1912 og D/S Svendborg.
 A.P. Møller - Mærsk – et firma opstået i 2003 ved fusion af de ovennævnte selskaber.
 A.P. Møller Skolen -
 A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal eller Almenfonden - dansk fond stiftet i 1953
 A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond - dansk fond